Мадже́нта — цветовой термин, означающий ряд пурпурных цветов. В XXI веке наиболее известно два стандартизованных варианта мадженты. В модели RGB маджента является вторичным цветом, получаемым при аддитивном смешении основных красного и синего цветов в равных пропорциях. В системе CMYK маджента является основным цветом (наряду с циановым и жёлтым).

Маджента — дополнительный цвет по отношению к зелёному: тело цвета мадженты поглощает зелёную часть спектра видимого диапазона. Как и все пурпурные цвета, маджента не является спектральным цветом, так как образуется аддитивным сложением как минимум двух волн из разных мест спектра.

История и терминология 

Варианты цвета, дополнительного зелёному, были известны давно и использовались живописцами. В зависимости от тона они либо считались «красным» (см. RYB), либо не имели широкого распространения так как более светлые в синем диапазоне красители были или дороги, или блёклы, или нестабильны. Нередко в качестве эталона мадженты рассматривают краситель фуксин. «Маджента» (фуксин) — один из первых анилиновых красителей, создан в 1856 году и впервые широко использовался как антисептик в битве при Мадженте (1859 год) в северной Италии, откуда его название. Близкий цвет сольферино получил своё имя в то же время в сходных обстоятельствах после битвы при Сольферино.

В английском языке слово «magenta» является общепринятым наименованием вариантов пурпурного цвета с видимым преобладанием красного, в отличие от близкого к фиолетовому «purple». Во французском и немецком языках под «пурпуром» («pourpre» и «purpur» соответственно) обычно понимается именно маджента, так что в этих двух языках отдельный цветовой термин не распространён. Примером такого употребления является «Теория цвета» Гёте, написанная в начале XIX века. Некоторые современные комментаторы указывают, что Гёте впервые указал на важность этой части цветового круга для понимания цветовосприятия.

Три основные исторические вариации цвета маджента

Первоначальный цвет (1860) 

Первоначально название «маджента» получил пигмент фуксин, изготовлявшийся из каменноугольной смолы. В дальнейшем словом стали называть цвет пигмента. Цвет также называется «насыщенной маджентой» (). Ранее цвет пигмента назывался словом «фуксин» или словом «розеин», но в 1860 году был переименован в честь битвы при Мадженте в рекламных целях.

Типографская маджента 

В цветной печати «типографская маджента» — один из трёх основных цветов, участвующих в субтрактивном синтезе; этот цвет ближе к малиновому. Получил распространение в 1890-х годах вместе с моделью CMYK, когда газеты начали публиковать цветные комиксы. В английском языке носит несколько названий: «process magenta», «pigment magenta», «printer’s magenta». Как следует из названия, цвет применяется в основном для цветной печати.

Типографская маджента отсутствует в модели RGB, а чёткого соответствия между основными цветами CMYK и RGB не существует. Поэтому есть несколько вариантов того, как должна выглядеть на печати типографская маджента. Справа приведён наиболее распространённый вариант.

Цветные карандаши и мелки, помеченные как «маджента», также окрашены в этот цвет.

Электронная маджента (веб-цвет фуксия) 

«Электронная маджента» () — один из трёх дополнительных цветов в модели RGB, создан для компьютерной цветопередачи и образуется при смешении красного и синего цветов в равных долях. На колесе цветов RGB маджента располагается между розовым и фиолетовым. В цветовой модели HSV ему соответствует тон (hue) 300°. Электронная маджента и фуксия — один и тот же цвет. В списке цветов HTML маджента выступает как псевдоним фуксии.

Будучи распечатанным на бумаге, этот цвет называется «фуксией» и имеет менее яркий оттенок, чем на экране.

Дополнительные вариации цвета маджента

Бледная маджента 

Изображённый справа цвет называется «бледной маджентой» () или «светло-розовой фуксией» ().

Светлая маджента 

Изображённый справа цвет называется «светлой маджентой» () или «розовой фуксией» ().

Ультра-розовый 

Изображённый справа цвет называется «ультра-розовым» (). В 1972 году фирма Crayola использовала его под таким названием в цветовой гамме своих карандашей, в 1990 году переименовала его в «шокирующий розовый», хотя обычно так называют более яркий оттенок розового цвета.

Ярко-розовый цвет 

Насыщенный розовый цвет цветов фуксии известен в мире моды под названием «шоки́рующий ро́зовый» (). Название появилось благодаря цвету упаковки для флакона духов «Schoking» (1937 год) модельера Эльзы Скиапарелли: Надо, чтобы название начиналось на букву «S» — из-за моего суеверия… А цвет сам попался мне на глаза — блестящий, невероятный, нескромный, пленительный, полный жизни, подобный свету, объединённый цвет цвет всех птиц и рыб в мире, цвет Китая и Перу, совсем не западный, шокирующий, чистый, интенсивный… И я назвала свои духи «Schocking», то есть «Шокирующие». Впоследствии этот оттенок розового стал своего рода фирменной маркой модельера, которая использовала его не только для нарядов, шляпок, упаковки и косметики, но и на ярлыках изделий и в оформлении своего магазина (Париж, Вандомская площадь, 21).
Иногда этот цвет называют «неоново-розовым» ().

Небесная маджента 

Изображённый справа цвет называется «небесной маджентой» () или «средним лавандово-розовым» (). Этот цвет перекликается с цветом неба рядом с солнцем в тот короткий период, когда розовый цвет заката переходит в синий цвет сумерек. Небесная маджента входила в набор карандашей «venus paradise», популярный в 1950-е годы. Образец цвета справа был взят с фотографии такого карандаша на распродаже на eBay.

По ссылке можно увидеть снимок неба цвета «небесной мадженты», сделанный фотографом Дэвом Хорном.

Яркая маджента 

Изображённый справа цвет называется «яркой маджентой» (), был создан фирмой Crayola в 1972 году.

В 1990 году фирма Crayola выпустила карандаш такого цвета, назвав его «purple pizzaz». В 2008 году появился третий карандаш такого же цвета, получивший название «famous». Причины, по которым в одной упаковке потребовалось несколько карандашей одного цвета, неизвестны.

Тёмная маджента 

Справа изображён веб-цвет «тёмная маджента» ().

См. также 
 Пурпурный цвет
 Фуксия (цвет)
 Фуксин
 Список цветов
 Розовый цвет

Примечания

Ссылки 

 How the color magenta was discovered in 1859 through research into coal tar (aniline) dyes.
 Pictures of actual aniline dye samples in various shades of magenta.

Оттенки фиолетового цвета